Вальтер Фридрих Отто (, полностью — Walter Friedrich Gustav Hermann Otto; 22.06.1874, Хехинген — 23.09.1958, Тюбинген) — немецкий филолог-классик, антиковед. Наиболее известная работа «Греческие боги» (, 1929). Профессор Франкфуртского университета.

Биография 
Родился в семье фармацевта.

Учился у профессоров О. Крузиуса, Л. Швабе, В. Шмида, Г. Узенера, Ф. Бюхелера.

В числе его учеников Г. Бенгтсон и К. Кереньи.

Похоронен в Тюбингене.

Также известные работы «Образ и бытие» («Die Gestalt iind das Sein», 1955), «Теофания» («Theophanie», 1956), «Античное слово» («Wort der Anlike», 1962) и др.

Как отмечает Роберт Б. Палмер: «Критики обвиняют Отто в использовании богословского метода вместо прагматичного подхода ученого. Его обвиняют в том, что он пишет пророчества, а не историю».

Издания 
 Отто В. Греческие боги: Картина божественного в зеркале греческого духа / Пер. с нем. Ольги Ракитянской. — СПб.: Владимир Даль, 2019.

Примечания

Ссылки 
Отто Б. Приносимый в жертву бог  // Вестник древней истории. 1996. № 2.

Филологи Германии
Антиковеды Германии
Исследователи древнегреческой мифологии и религии
Преподаватели Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте